Принцеза Шарлота Августа од Велса (; 7. јануар 1796 — 6. новембар 1817) била је једино дете принца Џорџа од Велса (касније краља Џорџа IV) и Каролине од Брунзвика. Била је директни наследник британске круне али није постала краљица јер је умрла у 21. години живота за време владавине свога оца.

Шарлотини родитељи нису се волели и убрзо су се развели после уговореног брака. Принц Џорџ је бригу о кћери махом препустио васпитачима и службеницима. Шарлота је имала веома ограничен контакт са мајком која је на крају напустила државу. Када је Шарлота стасала за удају, отац ју је присиљавао да за супруга изабере престолонаследника Вилијама Оранског. По пристанку на тај брак, Шарлота је убрзо променила одлуку и удаје се за принца Леополда Сакс-Кобург-Залфелда (касније Леополда I од Белгије). Ово је продубило несугласице између оца и кћери. Након годину и по срећног брака Шарлота умире дан након што је родила мртворођеног сина.

Принцезина смрт погодила је Британце који су у њој видели наду и бољитак након владавине њеног оца и пре тога деде краља Џорџа -{III}-, којег су сматрали лудаком. Шарлотина смрт довела је у питање наследство британске круне јер је она била једини легитимни потомак краља. Због тога су вршени притисци на ванбрачну краљеву децу да се ожене. Четврти син краља Џорџа -{III}-, Едвард војвода од Кента и Стратерна добио је кћер која ће касније постати позната као краљица Викторија.

Породично стабло

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1796.
Умрли 1817.
Британске принцезе
Династија Хановер